Antankarana-Malagasi, een dialect in Madagaskar
 Antankarana (volk), een etnische groep in Madagaskar